Het begrip interne consistentie kan verschillende betekenissen hebben:

 interne consistentie (argumentatieleer): het uitgangspunt dat gegevens afkomstig van één bepaalde bron niet met elkaar in tegenspraak mogen zijn.
 interne consistentie (statistiek): een concept dat aangeeft in hoeverre verschillende items in een meetinstrument die eenzelfde kenmerk beogen te meten, dat ook daadwerkelijk doen.